Rock in Rio is een livealbum van Iron Maiden uit 2002, opgenomen op het Rock in Rio festival.

Tracklist 
Cd1:

Intro
The Wicker Man
Ghost of the Navigator
Brave New World
Wrathchild
2 Minutes to Midnight
Blood Brothers
Sign of the Cross
The Mercenary
Trooper
Brave New World (enhanced video)

Cd2:

Dream of Mirrors
The Clansman
The Evil That Men Do
Fear of the Dark
Iron Maiden
The Number of the Beast
Hallowed be Thy Name
Sanctuary
Run to the Hills
A Day in the Life (enhanced video)

Externe links 
 Iron Maiden
 Rock In Rio Lyrics

Muziekalbum van Iron Maiden
Muziekalbum uit 2002
Livealbum